В одиночному розряді тенісного турніру WTA New Jersey 1971, який проходив у рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1971, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Гелен Гурлей 6-4, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
  Патті Гоган (1-ше коло)

 Леслі Боурі (чвертьфінал)
 Бетті Стеве (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 
 

WTA New Jersey